Long Barn – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tuolumne
 Long Barn – wieś w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Sevenoaks